Боргман () — немецкая фамилия:

 Боргман, Ганс-Отто (1901—1977) — немецкий кинокомпозитор.
 Боргман, Генрих (1912—1945) — офицер Вермахта, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.
 Боргман, Иван Иванович (1849—1914) — русский физик.